Danny Dayton (Jersey City, Nova Jérsei, 20 de Novembro de 1923  Los Angeles, Califórnia, 6 de Fevereiro de 1999) foi um lendário ator de televisão estadunidense, participando de seriados famosos como All in the Family, M*A*S*H, The Incredible Hulk, Charlie's Angels e The Love Boat.

Filmografia

Televisão 
 1999 Zoe, Duncan, Jack & Jane como Tio Sy
 1997 Mike Hammer, Private Eye como Laddie Buck
 1997 The Nanny como Keith Rosenstein
 1996 Caroline in the City como Leo Ladman
 1996 Sisters como Morty Meyerhoff
 1995 Friends como Buddy Doyle
 1995 The Naked Truth como Irv Goodwin
 1995 ER como Art
 1992 Down the Shore como Jackie
 1990 Adam 12 como Sr. Johnson
 1990 Father Dowling Mysteries como Harvey Gorski
 1989 Mama's Family como Shecky Lewis
 1989 It's Garry Shandling's Show como Sr. Peck
 1988 The Facts of Life como Sr. Avery
 1988 The Hogan Family como Stu
 1986 Alfred Hitchcock Presents como Buzzy Carelli
 1986 You, Again? como Herb
 1985 Simon & Simon como Joe Wilson
 1984 Airwolf como Sam
 1984 Automan como Bookie
 1982 Police Squad! como Joey
 1981 M*A*S*H como Freddie
 1981 ChiPs como Kelly
 1980 Archie Bunker's Place como Hank Pivnik
 1980 The Incredible Hulk como Skipper
 1979 Barnaby Jones como Freddy
 1979 All in the Family como Hank Pivnik
 1978 Wonder Woman como Louis
 1978 The Love Boat como Walt
 1976 Sanford and Son como Timmy
 1975 Barney Miller como Harry
 1969 Get Smart como Cabbie
 1967 Gomer Pyle, U.S.M.C. como Clarence Quimby
 1965 The Trials of O'Brien como Dinky Moore
 1965 The Nurses como Pete
 1958 The Phil Silvers Show como Sgt. Coogan
 1955 Medic como Dr. Lusk

Cinema 
 1991 The Dark Backward como Syd
 1991 Rock 'n' Roll High School Forever como Sr. Snotgrass
 1985 Appointment with Fear como Norman
 1983 Circle of Power como David Arnold
 1979 Love at First Bite como Billy
 1955 Guys and Dolls como Rusty Charlie
 1952 The Turning Point como Roy Ackerman
 1951 No Questions Asked como Harry Dycker
 1950 At War with the Army como Sgt. Miller

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Sepultados no Hillside Memorial Park Cemetery